Nova Castela - divisão territorial da América espanhola.
 Castela-a-Nova - região histórica da Espanha.